Телеутский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Каменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Ветренно-Телеутское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 331 человек, в том числе 163 мужчины и 168 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Ветренно-Телеутское,
 село Подветренно-Телеутское.

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края